Макариха — название населённых пунктов.

Россия 
 Макариха — деревня в Камешковском районе Владимирской области
 Макариха — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Макариха —  деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Макариха — деревня в Богородском районе Нижегородской области

Украина 
 Макариха — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Макариха — село в Золочевском районе Харьковской области.